Anosmia kan avse

 Anosmia (växter) – ett växtsläkte i flockblommiga växter
 Anosmi – oförmåga att förnimma en eller flera lukter